Хёльшер () — фамилия. Известные носители:

 Хёльшер, Людвиг (1907—1996) — немецкий виолончелист.
  (1878—1963) — немецкий археолог.